Ролнальд Уи́лкс (; 1933—2016) — британский переводчик русской классики, литературовед и популяризатор российской словесности.

Известен как один из самых плодовитых переводчиков для серии Penguin Classics издательства Penguin Books. Он перевёл с русского на английский язык около 30 книг, включая произведения Пушкина, Гоголя, Салтыкова-Щедрина, Достоевского, Толстого, Чехова, Горького, Сологуба.

Биография

Образование 
Выпускник средней школы в лондонском районе Уонстед. Начал осваивать русский язык во время срочной службы в ВМС Великобритании.

В период с 1954 по 1957 год изучал русский и испанский языки и литературу в Тринити-колледже (Кембридж).

Продолжил образование в Лондонском университете, где в 1972 году получил степень доктора философии.

Работа 
С 1980-x годов активно сотрудничал с известным издательством Penguin Books. Стал одним из самых продуктивных зарубежных переводчиков русской классической литературы на английский язык.

В серии «Penguin Classics» были опубликованы его переводы русских авторов:
 Гоголь, Николай Васильевич
 Максим Горький
 Достоевский, Фёдор Михайлович
 Пушкин, Александр Сергеевич
 Толстой, Лев Николаевич
 Чехов, Антон Павлович
 и других.

Переведённые Уилксом гоголевские «Записки сумасшедшего» стали основой сценария телевизионной постановки на Ирландском телевидении.

Последние годы жизни и смерть 
Рональд Уилкс скончался в сентябре 2016 года, похоронен в Лондоне.

В лондонском крематории Голдерс-Грин на стене восточного крыла аркады размещена мемориальная табличка Рональда Уилкса с отрывком из чеховской пьесы «Дядя Ваня»:
«We shall find peace. We shall hear angels, we shall see the sky sparkling with diamonds»

Основные переводы 
Изданы в серии «Penguin Classics» (Penguin Books):

 Tales of Belkin — Пушкин А. С., «Повести Белкина»
 The Overcoat — Гоголь Н. В., «Шинель»
 The Nose — Гоголь Н. В., «Нос»
 Diary of a Madman — Гоголь Н. В., «Записки сумасшедшего»
 The Golovlyov Family — Салтыков-Щедрин М. Е., «Господа Головлёвы»
 Notes from Underground — Достоевский Ф. М., «Записки из подполья»
 The Double — Достоевский Ф. М., «Двойник»
 The Death of Ivan Ilyich — Толстой Л. Н., «Смерть Ивана Ильича»
 How Much Land Does a Man Need? — Толстой Л. Н., «Много ли человеку земли нужно»
 Master and Man — Толстой Л. Н., «Хозяин и работник»
 The Black Monk — Чехов А. П., «Черный монах»
 The Shooting Party — Чехов А. П., «Драма на охоте»
 The Steppe — Чехов А. П., «Степь»
 The Party — Чехов А. П., «Именины»
 Ward No. 6 — Чехов А. П., «Палата № 6»
 The Duel — Чехов А. П., «Дуэль»
 The Kiss — Чехов А. П., «Поцелуй»
 The Lady With the Little Dog — Чехов А. П., «Дама с собачкой»
 The Fiancee — Чехов А. П., «Невеста»
 My Childhood — Горький Максим, «Детство»
 My Apprenticeship — Горький Максим, «В людях»
 My Universities — Горький Максим, «Мои университеты»
 The Little Demon — Сологуб Федор, «Мелкий бес»

Примечания

Ссылки 
 Биография Рональда Уилкса — в издательстве Penguin Books.
 Переводы Рональда Уилкса — издания переводов русской классики.
 Некролог на сайте Тринити-колледжа.

Выпускники Кембриджского университета
Выпускники Тринити-колледжа (Кембридж)
Переводчики с русского языка
Переводчики Великобритании
Персоналии по алфавиту
Переводчики по алфавиту
Переводчики XXI века
Переводчики XX века
Выпускники Лондонского университета